La Football League 2015-2016 è la 57ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello e da quest'anno torna con la formula del campionato con un solo girone.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Super League 2016-2017
      Retrocesse in Football League 2 2016-2017

Note

Voci correlate
 Super League 2015-2016
 Football League 2 2015-2016
 Kypello Ellados 2015-2016

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2015
Calcio nel 2016